

Persone 
 Kliment Efremovič Vorošilov – generale sovietico, Ministro della difesa dell'Unione Sovietica dal 1925 al 1940 e Presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dal 1953 al 1960.
 Viktor Vorošilov – calciatore sovietico, di ruolo attaccante.

Altro 
 Vorošilov (incrociatore) – incrociatore sovietico della classe Kirov, varato nel 1937 e radiato nel 1973.